
Jablanica je lahko:

Naselje

Slovenija 

 Jablanica, Občina Ilirska Bistrica
 Jablanica, Občina Sevnica

Bosna in Hercegovina 

 Jablanica, Občina Bosanska Gradiška
 Jablanica, Občina Jablanica
 Jablanica, Občina Lopare
 Jablanica, Občina Maglaj
 Jablanica, Občina Tešanj
 Jablanica, Občina Višegrad

Srbija 

 Jablanica, Občina Čajetina
 Jablanica, Občina Boljevac
 Jablanica, Občina Bujanovac
 Jablanica, Občina Gornji Milanovac
 Jablanica, Občina Kruševac
 Jablanica, Občina Novi Pazar
 Jablanica, Občina Tutin

Drugo 

 Jablanica, Občina Svoge, Bolgarija
 Jablanica, Občina Rožaje, Črna gora

Reke 

 Jablanica, Sava
 Jablanica, Bolgarija
 Jablanica, Južna Morava

Gore 

 Jablanica, Hrvaška
 Jablanica, med Ohridskim jezerom in Debarskim jezerom, Makedonija